Die Bardsragujn chumb 2013/14 war die 22. Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann im August 2013 und endete im Mai 2014.

In der Saison 2012/13 belegte der FC Banants Jerewan nur den achten Tabellenplatz und wäre eigentlich in die Aradżin chumb abgestiegen. Jedoch zog sich der Fünftplatzierte Impuls Dilidschan am 26. Juni 2013 freiwillig zurück, wodurch der FC Banants als Tabellenletzter noch die Klasse hielt.

Titelverteidiger war der FC Schirak Gjumri.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013/14